Sainte-Hélène è il nome di alcuni comuni francesi:

Sainte-Hélène – Gironda
Sainte-Hélène – Lozère
Sainte-Hélène – Morbihan
Sainte-Hélène – Saona e Loira
Sainte-Hélène – Vosgi
Sainte-Hélène-Bondeville – Senna Marittima
Sainte-Hélène-du-Lac – Savoia
Sainte-Hélène-sur-Isère – Savoia

Inoltre è uno dei nomi dell'uva fragola.